Iron Maiden Tour é a turnê de 1980 por Iron Maiden para divulgação de seu álbum de estreia Iron Maiden. Foi o primeiro tour headlining da banda, seguido pela co-headlined Metal for Muthas Tour no mesmo ano. A turnê foi dividida em duas partes, a primeira de 01 de Abril a 23 de Agosto, a segunda de 21 de Novembro a 21 de Dezembro. De 24 de Agosto a 16 de Outubro, a banda tocou com KISS na Unmasked Tour.
Iron Maiden teve seu primeiro show fora da Grã-Bretanha, em Kortijk, Bélgica.

Tour

Setlist
 "The Ides of March" (Intro)  (Killers, 1981)
 "Sanctuary" (Iron Maiden, 1980)
 "Prowler" (Iron Maiden, 1980)
 "Wrathchild" (Killers, 1981)
 "Remember Tomorrow" (Iron Maiden, 1980)
 "Charlotte the Harlot" (Iron Maiden, 1980)
 "Killers" (Killers, 1981)
 "Another Life" (Killers, 1981)
 Drum solo
 "Transylvania" (Iron Maiden, 1980)
 Guitar solo
 "Strange World" (Iron Maiden, 1980)
 "Innocent Exile" (Killers, 1981)
 "Phantom of the Opera" (Iron Maiden, 1980)
 "Iron Maiden" (Iron Maiden, 1980)
 "Running Free" (Iron Maiden, 1980)
 "Drifter" (Killers, 1981)
 "I've Got the Fire" (Montrose cover)
Notas:
 Todas as faixas do Killers ainda não haviam sido lançados nesse tempo .
 "Women in Uniform" (Skyhooks cover) foi tocada em apenas alguns locais.

Turnês musicais de 1980
Turnês de Iron Maiden